RSV har flera betydelser:

 f.d. Riksskatteverket, se Skatteverket.
 ett virus, se RSV (virus).
 förkortning för riktad sprängverkan.
 RSV Mille motorcykel från Aprilia